Carl Carlton – cantante statunitense
Carl Carlton – chitarrista tedesco